Ravenous bezeichnet

 einen Horrorfilm, siehe Ravenous – Friss oder stirb
 eine deutsche Electro-Band, siehe Ravenous (deutsche Band)
 eine österreichische Thrash-Metal-Band, siehe Ravenous (österreichische Band)